Отен (Autun) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара.
 Отен — округ у Франції
 Отен — середньовічне бургундське феодальне утворення, столицею якого було місто Отен.

Див. також 
 Отеніт